Михалево — деревня в Сокольском районе Вологодской области на реке Бохтюга.

Входит в состав Нестеровского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нестеровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 33 км, до центра муниципального образования Нестерова — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Копытово, Никулинское, Конаниха.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)